Trzebin (Myślibórz)
 Trzebin (Wałcz)
 Trzebin, localité polonaise de voïvodie de Grande-Pologne.